Бенну может означать:
 Бенну  — в египетской мифологии птица — аналог феникса.
 Бенну — небольшой околоземный астероид.